Necrodaemon Terrorsathan es el tercer álbum de la banda de Austria Belphegor lanzado en el año 2000 por Last Episode Records

Lista de canciones 
 «Necrodaemon Terrorsathan»	 (04:48)	
 «Vomit Upon the Cross» (04:11)	
 «Diabolical Possession»	 (04:49)		
 «Lust Perishes in a Thirst For Blood» (03:53)	
 «S.B.S.R.»	 (04:00)	
 «Sadism Unbound / Lechery on the Altar» (3:34)	
 «Tanzwut Totengesänge» (03:18)	
 «Cremation of Holiness» (03:40)	
 «Necrodaemon Terrorsathan (part II)/ Analjesus (outro)» (03:16)

Álbumes de Belpegor
Álbumes de 2000